430 км, 430-й киломе́тр — топоним в России и Казахстане.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 430 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 171613
 430 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 597021
 430 км, Станция Путевой пост 415 км  — станция, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 696013.